André Filipe Saraiva Martins – calciatore portoghese
 António Saraiva – ex calciatore portoghese
 Aparecida Saraiva, nota come Regina – cantante brasiliana
 Felipe Saraiva – calciatore brasiliano
 Flávia Saraiva – ginnasta brasiliana
 Francisco de São Luiz Saraiva – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 João Víctor Saraiva – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 José Antonio Saraiva – politico brasiliano
 José Hermano Saraiva – scrittore, storico e avvocato portoghese
 José Saraiva Martins – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 Marco Alexandre Saraiva da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Miguel Ângelo Saraiva Miranda – cestista portoghese
 Otelo Saraiva de Carvalho – ex militare portoghese
 Rosette Batarda Fernandes – botanica portoghese